Рябиновка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 41,5 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Малое Денисьево, Кликуново, Ведерково.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Бесхлебново переименована в Рябиновка.

Население 
По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Рябиновка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района